Unterhadermark ist der Ortsname von

 Unterhadermark (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Unterhadermark (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern